Влади́мир Ива́нович Афана́сьев:
 Афанасьев, Владимир Иванович (1937—2003) — военный летчик, генерал-майор авиации.
 Афанасьев, Владимир Иванович (род. 1950) — советский футболист, с 2003 года — президент МФС «Приволжье».